Sloh může být:

synonymum pro slovo styl
 umělecký sloh nebo architektonický stavební sloh
 byzantský sloh – byzantská kultura
 gotický sloh – gotika
 novorenesanční sloh – novorenesance
 románský sloh
 stylistika psaní, mluvy a přednesu
 sloh (jazykové cvičení) – školní práce
 sloh (jazyk) – struktura textu, osnova kapitol obsahu
 sloh (psaní) – forma promluvy autora textu k čtenáři či posluchači

Související články 
 sloha

Externí odkazy